Аґура () — прізвище болгарського походження. Відомі носії:
 Георгій Аґура — болгарський генерал
 Димитар Аґура — болгарський історик

Див. також 
 Аґура-Гіллз